Marcellus steht für:

 Marcellus (Name), Vorname und Familienname
 Marcellus-Formation, eine geologische Formation in den Vereinigten Staaten

Marcellus ist der Name folgender Orte

in Frankreich:
 Marcellus (Lot-et-Garonne), Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine

in den Vereinigten Staaten:
 Marcellus (Kentucky), im Garrard County
 Marcellus (Michigan), im Cass County
 Marcellus (Town, New York)
 Marcellus (Village, New York)
 Marcellus (Washington), im Adams County
 Marcellus Falls, New York
 Marcellus Township, Michigan

Siehe auch:
 Marcellinus
 Marcello
 Marcellusflut